La famille de Kerimel de Kerveno est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Bretagne, maintenue noble en 1769 par le parlement de Bretagne. Elle a donné un archevêque de Toulouse au .

Histoire 
Cette famille est originaire de Plouha, dans le diocèse de Tréguier (Côtes-d'Armor). Elle s'est établie à Brest (Finistère) peu avant 1700.

Personnalités 
 Guy de Kerimel (1953- ), archevêque de Toulouse depuis 2021.

Armes

Terres 
 Seigneuries de Kerimel (Kermaria-Sulard), de Coëtfrec en Ploubezre, de Coatlez, de Coëtuisan, de Goudelin, de Kerbat (Scrignac), de Keroger, de Kermandrie, de Kervenno (Lannion), de Plouha, de la Villeneuve, de Coëtgoureden (en Pestivien), de Coëtinisan (en Pluzunet).

Châteaux 
 Château de Kérouzéré

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial des familles de Bretagne
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)

Liens externes 
 
  ;

Famille noble française
Famille noble de Bretagne